Der Coupe d’Europe 2011/12 war ein Dreiband Mannschaftsturnier im Karambolage. Es fand zum siebten Mal, vom 7. Juni bis 10. Juni 2012, in Schiltigheim, Frankreich statt. In vier Vorqualifikationsgruppen hatten sich, von 17 europäischen Mannschaften, sechs für das Finalturnier qualifiziert. 2 Mannschaften waren gesetzt. Der Deutsche Meister BF Horster-Eck Essen 1959 war, in Porto, als Gruppenzweiter punktgleich gegen Porto ausgeschieden.

Titelverteidiger und siebenfacher Rekordmeister in Folge war der französische Club AGIPI Courbevoie  mit den Spielern Frédéric Caudron, Marco Zanetti, Jérémy Bury und  Jean Christophe Roux. Der Verein spielt seit 2005 in dieser Besetzung und zählte auch 2012 wieder zu den Favoriten. Das deutsche Team vom BC Grüner Tisch-Buer wurde unter anderem vom Nationalspieler und Ranglistendritten Jens Eggers vertreten.

Zum achten Mal gewann der französische Verein AGIPI Courbevoie das Turnier.

Allgemeine Informationen

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Schiltigheim

Ausscheidungsgruppe A in Cartagena  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe B in Brønshøj  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe C in Modica  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Porto  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe E in Zürich  
Abschlusstabelle

Finalrunde in Schiltigheim

Gruppenphase 

Gespielt wurde am 7. und 8. Juni 2012 im Round-Robin-Modus.

Gruppeneinteilung

Ergebnisse

Gruppe A

Gruppe B

Finalrunde 

Gespielt wurde am 9. und 10. Juni 2012 im Knock out-Modus.

Halbfinale 1 
9. Juni 2012; 9:00h

Halbfinale 2 
9. Juni 2012; 15:00h

Finale 
10. Juni 2012: 14:00h

Abschlusstabelle 2011/12

Einzelnachweise 

2011
Karambolageveranstaltung 2012
Billardturnier in Schiltigheim